Aglais ichnusoides är en fjärilsart som beskrevs av Edmond de Sélys Longchamps 1837. Aglais ichnusoides ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
ichnusoides